Clyde bezeichnet:
 Clyde (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Clyde (Automarke), eine britische Automobilmarke (1902–1930)
 Clyde (Fluss), Fluss in Schottland
 Clyde River, Name mehrerer Flüsse
 FC Clyde, schottischer Profifußballverein
 Clyde Auto & Marine, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Clyde Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, siehe Fulton Motor Truck Company
 das Monster Clyde in dem Spiel Pac-Man

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clyde (Arkansas)
 Clyde (Idaho)
 Clyde (Iowa)
 Clyde (Kalifornien)
 Clyde (Kansas)
 Clyde (Michigan)
 Clyde (Minnesota)
 Clyde (Mississippi)
 Clyde (Missouri)
 Clyde (Nebraska)
 Clyde (New Jersey)
 Clyde (New York)
 Clyde (North Carolina)
 Clyde (North Dakota)
 Clyde (Ohio)
 Clyde (Oklahoma)
 Clyde (Pennsylvania)
 Clyde (Rhode Island)
 Clyde (South Carolina)
 Clyde (Texas)
 Clyde (Washington)
 Clyde (Iowa County, Wisconsin)
 Clyde (Kewaunee County, Wisconsin)
 Clyde (Town, Iowa County), Town(ship) in Wisconsin
 Clyde Township (Illinois)
 Clyde Township (Allegan County, Michigan)
 Clyde Township (St. Clair County, Michigan)
 Clyde Township (South Dakota)

in Kanada:
 Clyde (Prince Edward Island)
 Clyde (Quebec)
 Clyde (Ontario)
 Clyde (Alberta, Bezirk)
 Clyde (Alberta)

in Neuseeland:
 Clyde (Neuseeland), Ortschaft in Central Otago

im NRHP gelistete Objekte:
 Clyde Farm Site, in Stanton, Delaware, ID-Nr. 77000391
 Clyde Hotel, in Portland, Oregon, ID-Nr. 93001498
 Clyde School, in Clyde, Kansas, ID-Nr. 08001348